Pandemie covidu-19 se do Rakouska rozšířila 25. února 2020, kdy byly potvrzeny první dva případy v nemocnici v Innsbrucku. K 27. srpnu bylo potvrzeno 26 361 případů, z nichž se 22 317 vyléčilo a 733 pacientů zemřelo. Pacienti jsou ve všech spolkových zemích. Kancléř Sebastian Kurz vyhlásil protiepidemická opatření jako zákaz vstupu Italů do Rakouska bez lékařského potvrzení, uzavření vysokých škol a univerzit, dvoutýdenní karanténu občanů po návratu z Itálie či zákaz velkých společenských akcí.

Epicentrum, z něhož se koronavirus patrně rozšířil, je v lyžařském středisku Ischgl v Tyrolsku. V místní restauraci Kitzloch se infekce objevila na konci února, ale provozovatel situaci zdravotnickým úřadům nenahlásil. Na Islandu byla 1. března infekce potvrzena u 15 turistů, z nichž 14 pobývalo v Ischglu. Island varoval rakouské úřady, ale z Rakouska nepřišla zásadní reakce. V dalších dnech se nákaza potvrdila u turistů z Dánska, Norska, Švédska a Německa, kteří také navštívili Ischgl. Deník Der Standard obvinil rakouskou vládu z utajování situace, kvůli poškození turistického ruchu v Tyrolsku.  Asi 40 % infikovaných lidí v Norsku se nakazilo v Ischglu, stejně jako 80 lidí z Hamburku. Institut Roberta Kocha v Berlíně zařadil Ischgl mezi 10 nejrizikovějších míst na světě pro šíření koronaviru.

Počet infikovaných 
Ke dni 27. srpna bylo evidováno 26 361 infikovaných pacientů a byly zasaženy všechny spolkové země. První obětí se stal 12. března 69letý muž, který zemřel ve vídeňské nemocnici a v únoru pobýval v Itálii. Ve Vídni zemřel také 15. března 72letý muž. Ve štýrském Hartbergu zemřela 76letá žena, která žila v domově pro seniory. Čtvrtou obětí koronaviru se stal 18. března 76letý muž v dolnorakouském Melku. Nejvíce pacientů bylo ve Vídni a Tyrolsku, nejméně v Burgenlandu a Korutanech. Testováno bylo 1 133 243 osob a 22 317 pacientů bylo vyléčeno.

Mezi nakaženými koronavirem v Rakousku byli mimo jiné Karel Habsbursko-Lotrinský, který byl s lehčím průběhem nemoci uzavřen v domácí karanténě, a katolický aktivista Alexander Tschugguel, u nějž dostala nemoc i přes jeho nižší věk vážný průběh a byl proto hospitalizován.

Stav ke 27. srpnu 2020.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 Aktuální počty nakažených v Rakousku 

 
Rakousko
Rakousko
Katastrofy v Rakousku